Centre d'astronomie spatiale européen

 École supérieure des arts du cirque